Amerikai Egyesült Államok
Union Springs (Alabama)
Union Springs (New York)